Brouwerij Crombé, een Belgische bierfirma

en de volgende personen:
 Ignace Crombé (1956), een Belgisch presentator en ondernemer
 Luc-Peter Crombé (1920-2005), een Belgisch kunstschilder
 Marie-Hélène Crombé-Berton (1960), een Belgisch politica
 Patrick Crombé (1955-2021), een Belgisch beeldhouwer